Metsamor kan syfta på:

Armenien 

 Akhuryan (vattendrag), 
 Metsamor (flod) - floden Armavir 
 Metsamor (stad i Armenien) - den moderna staden Metsamor 
 Metsamor (by i Armenien) - byn Metsamor 
 Metsamor (antik stad) - den antika staden Metsamor 
 Metsamor kärnkraftverk 
 Metsamor (insjö) - Sjön Metsamor